Энох — может иметь значения:

 Имя
 Энох — вариант написания имени Енох.

 Фамилия
 Энох, Альфред (род. 1988) — английский актёр.
 Энох, Давид (1901—1949) — палестинский, ранее немецкий, шахматист. См. также 
 «Энох Арден» — поэма Лорда Альфреда Теннисона.
 Эно, Эйонг — камерунский футболист.